Гласкок () — округ в штате Джорджия
 Гласкок () — округ в штате Техас